Coxville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coxville (Indiana)
 Coxville (North Carolina)
 Coxville (Tennessee)